Rey (Gwiezdne wojny)
 Rey (imię)

Zobacz też 
 
 Rej